Lisie Jamy (Pommeren)
Lisie Jamy (Subkarpaten)
Lisie Jamy (Święty Krzyż)
Lisie Jamy (Ermland-Mazurië)